Bethsabée, personnage biblique;
(592) Bethsabée, astéroïde de la ceinture principale;
Bethsabée de Rothschild, appartenant à la famille Rothschild;
Bethsabée, le roman de Torgny Lindgren paru en 1986 et prix Femina étranger;
Bethsabée, roman de Pierre Benoit;
Bethsabée, film français réalisé par Léonide Moguy en 1947;
Bethsabée au bain, tableau de Paul Véronèse;
Bethsabée au bain tenant la lettre de David, tableau de Rembrandt;
Bethsabée est un tableau de Jean-Léon Gérôme (1889);
David et Bethsabée, péplum américain réalisé par Henry King en 1951;
Tenture de David et Bethsabée, tapisseries représentant l'histoire de David et Bethsabée.